Abdalaati Iguider (ur. 25 marca 1987 w Ar-Raszidiji) – marokański lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 1500 metrów. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku (V miejsce). Brązowy medalista mistrzostw świata z Pekinu (2015).

Osiągnięcia

Rekordy życiowe 
 stadion: 3:28,79 – Monako 17/07/2015
 hala: 3:34,10 – Liévin 14/02/2012

Linki zewnętrzne 
 
 

Marokańscy średniodystansowcy
Marokańscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2015
Urodzeni w 1987